Die French Super Series 2014 waren das zehnte Turnier der BWF Super Series 2014 im Badminton. Es fand vom 21. bis 26. Oktober 2014 im Stade Pierre de Coubertin von Paris statt. Das Preisgeld betrug 275.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (nicht gestartet)
  Jan Ø. Jørgensen
  Kenichi Tago
  Tommy Sugiarto
  Wang Zhengming
  Hans-Kristian Vittinghus
  Hu Yun
  Viktor Axelsen

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Shixian
  Wang Yihan
  Ratchanok Intanon
  Saina Nehwal
  Carolina Marín
  Tai Tzu-ying
  P. V. Sindhu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Fu Haifeng / Zhang Nan
  Chai Biao / Hong Wei
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Ma Jin / Tang Yuanting
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Luo Ying / Luo Yu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Yonex French Badminton Open 2014

BWF Super Series 2014
2014
Badmintonwettbewerb in Paris